Михаил Грязнов:
 Грязнов, Михаил Петрович (1902—1984) — советский историк, археолог, антрополог.
 Грязнов, Михаил Яковлевич (1901—1973) -— советский военный деятель, генерал-майор.